Psychophora är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Kirby 1824. Psychophora ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Psychophora